Nilgiri (gebergte), een berggebied op de grens van de Indiase staten Kerala, Karnataka en Tamil Nadu;
Nilgiri (thee), een theesoort uit de Indiase staat Tamil Nadu;
Nilgiris (district), een district in de Indiase staat Tamil Nadu;
Nilagiri of Nilgiri, een plaats in de Indiase staat Odisha;
Nilgiri Himal, een bergmassief in Nepal.